Guex ist der Familienname folgender Personen:

 André Guex (1904–1988), Schweizer Schriftsteller
 François Guex (1861–1918), Schweizer Didaktiker
 Germaine Guex (1904–1984), Schweizer Psychoanalytikerin
 Jules Guex (1871–1948), Schweizer Linguist und Alpinist
 Pierre Guex (* 1923), Schweizer protestantischer Pastor und Dialektologe
 Sophie Guex (* 1968), Schweizer Philologin